Marco Fabio Ambusto I – tribuno consolare nel 381 a.C.
Marco Fabio Ambusto II – console nel 360, 356, 354 a.C.